La route départementale 951, ou RD 951, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 51 :
 dans l'Aube et la Marne, déclassée en 1972
 dans la Marne, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 151 :
 dans la Nièvre et l'Yonne, déclassée en 1972
 dans la Vienne et l'Indre, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 151BIS dans la Charente, la Haute-Vienne, la Creuse et le Cher, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 351 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 551 dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 751 en Loir-et-Cher et dans le Loiret, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes des Hautes-Alpes
 Routes des Ardennes
 Routes de l'Aube
 Routes de la Charente
 Routes du Cher
 Routes de la Creuse
 Routes de l'Indre
 Routes de Loir-et-Cher
 Routes du Loiret
 Routes de la Marne
 Routes de la Nièvre
 Routes du Nord
 Routes de l'Yonne
 Routes de la Vienne
 Routes de la Haute-Vienne

951